«Ночь без милосердия» — советский фильм 1961 года режиссёра Александра Файнциммера по мотивам рассказа Курта Занднера.

Сюжет 
В гористой пустыне одной из стран Ближнего Востока, среди развалин древней крепости расположилась военно-воздушная база США. Генри Дэвис — один из лётчиков. Он доволен приличным заработком, спокойно текущими днями, обеспечивающими блестящую военную карьеру. Но Дэвис начинает понимать, что провокационные разведывательные полеты над территорией СССР могут привести к ядерной войне… 
В романе база располагалась в Арктике. В фильме она передислоцирована куда-то на Восток, что не случайно. Полет Фрэнсиса Пауэрса, сбитого 1 мая 1960 года под Свердловском, начался на пакистанском аэродроме. Но это единственный намёк на реальность, который проникает в гиперреальность фильма. Здесь всё призрачно, смутно, всё вызывает предчувствие катастрофы…

В ролях 

 Александр Белявский — Генри Дэвис, лейтенант
 Лариса Кронберг — Барби, жена Дэвиса
 Николай Тимофеев — Тэд Клейтон, капитан
 Юрий Волков — Джошуа Говард Фрэнч, капитан
 Борис Бибиков — полковник Хэгберд
 Николай Хощанов — майор Джексон
 Леонид Марков — капитан Бенсон
 Олег Голубицкий — Ларри Хард, лейтенант
 Илья Рутберг — Томас Брукс, лейтенант
 Исаак Леонгаров — сержант Соппи, бармен
 Сергей Голованов — доктор
 Елена Муратова — медсестра
 Аркадий Цинман — бензозаправщик
 Никита Жалнин — Лайн, лётчик
 Леонид Видавский — летчик
 Валериан Виноградов — лётчик
 Леонид Евтифьев — летчик
 Михаил Семенихин — механик
 Пётр Кононыхин — эпизод
 Артур Нищёнкин — эпизод
 Эрвин Кнаусмюллер — эпизод
 Станислав Коренев — эпизод
 Евгений Кудряшёв — эпизод
 Елена Вольская — эпизод

Источники 
  Ночь без милосердия  // История русского кино в 50 фильмах, проект киноведа Михаила Трофименкова
 Ночь без милосердия  // Мосфильм

Фильмы СССР 1968 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о холодной войне
Фильмы о лётчиках